Алекса́ндр Никола́евич Щербако́в:
 Щербаков, Александр Николаевич (1872—1922) — русский химик.
 Щербаков, Александр Николаевич (род. 1948) — советский футболист и тренер.
 Щербаков, Александр Николаевич (1905—1980) — генерал-майор